Веллі (округ, Айдахо)
 Веллі (округ, Монтана)
 Веллі (округ, Небраска)